Кристиан Гюнтер I Шварцбург-Зондерсгаузенский (; 11 мая 1578, Зондерсхаузен — 25 ноября 1642, Арнштадт) — правящий граф Шварцбург-Зондерсгаузена.

Биография 
Граф Кристиан Гюнтер I — младший сын графа Иоганна Гюнтера I Шварцбург-Зондерсгаузенского (1532—1586) и его супруги графини Анны (1539—1579), дочери графа Антона I Ольденбургского.

Когда умер отец Иоганн Гюнтер, Кристиан Гюнтер и его старшие братья ещё не достигли совершеннолетия и поначалу находились под опекой графа Иоганна VII Ольденбургского и графа Антона II Ольденбургского (1550—1619), а затем правили совместно. В 1593 году по династическому договору 1433 года им причиталось графство Гонштейн, но после длительных разногласий им досталась лишь его небольшая часть.

В Тридцатилетнюю войну графство, в особенности Арнштадт и его окрестности, жестоко пострадали от размещавшихся войск. Братья-правители стремились улучшить положение на своих землях и смягчить ужасы войны. В Зондерсгаузене братья возвели северный корпус дворца-резиденции.

Потомки 
Граф Кристиан Гюнтер I в 1612 году женился на Анне Сибилле (1584—1623), дочери графа Альбрехта VII Шварцбург-Рудольштадтского. У супругов родились:
 Анна Юлиана (1613—1652)
 Иоганн Гюнтер III (1615—1616)
 Кристиан Гюнтер II (1616—1666)
 Екатерина Елизавета (1617—1701), замужем за Генрихом II Рейсс-Герским
 Элеонора София (1618—1631)
 Антон Гюнтер I (1620—1666), граф Шварцбург-Зондерсгаузена
 Людвиг Гюнтер II (1621—1681), граф Шварцбург-Зондерсгаузен-Эбелебена
 София Елизавета (1622—1677)
 Клара Сабина (1623—1654)

Примечания

Литература 
 Friedrich Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit, Arnstadt 1890

Графы Шварцбург-Зондерсгаузена